Вајнинг има више значења:
 Вајнинг (Ајова)
 Вајнинг (Канзас)
 Вајнинг (Минесота)